Swithwulf ist der Familienname folgender Personen:

 Swithwulf (London), Bischof von London im 9. Jahrhundert
 Swithwulf (Rochester), Bischof von Rochester im 9. Jahrhundert